Die Abkürzung HISMA steht für:

 die Compañía Hispano-Marroquí de Transportes Limitada, siehe Johannes Bernhardt #Compañía Hispano-Marroquí de Transportes Limitada
 den Kunststoff High Impact Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymer

HISMA